Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 15 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Sofia Arvidsson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Michaëlla Krajicek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en février 2010